Калишту — фамилия португальского происхождения. Известные носители:

 Калишту, Бенедиту (1853—1927) — бразильский живописец.
 Калишту, Энрике (род. 1953) — португальский футбольный тренер.